15-й чемпионат Европы по волейболу среди женщин прошёл с 25 сентября по 3 октября 1987 года в трёх городах Бельгии с участием 12 национальных сборных команд. Чемпионский титул во второй раз в своей истории выиграла сборная ГДР.

Команды-участницы 
 Бельгия — страна-организатор;
 СССР, ГДР, Нидерланды — по итогам чемпионата Европы 1985 года;
 Чехословакия, Болгария, ФРГ, Польша, Румыния, Италия, Венгрия, Франция — по итогам квалификации.

Квалификация

Система проведения чемпионата 
12 финалистов чемпионата Европы на предварительном этапе были разбиты на две группы. По две лучшие команды из групп стали участниками плей-офф за 1—4-е места. Итоговые 5—8-е и 9—12-е места также по системе плей-офф разыграли команды, занявшие в группах соответственно 3—4-е и 5—6-е места.

Предварительный этап

Группа А 
Эйпен 

 25 сентября: СССР — Чехословакия 3:1 (15:13, 11:15, 15:1, 15:2); Нидерланды — Польша 3:1 (14:16, 15:11, 15:11, 15:7); Италия — ФРГ 3:2 (15:7, 12:15, 9:15, 15:7, 15:12).
 26 сентября: СССР — ФРГ 3:0 (15:7, 15:3, 15:6); Чехословакия — Нидерланды 3:1 (15:11, 12:15, 15:10, 15:1); Польша — Италия 3:1 (7:15, 15:13, 15:9, 15:7).
 27 сентября: Чехословакия — ФРГ 3:1 (15:11, 14:16, 15:10, 15:9); Нидерланды — Италия 3:1 (15:4, 15:12, 13:15, 15:9); СССР — Польша 3:0 (15:3, 15:2, 15:6).
 29 сентября: СССР — Италия 3:0 (15:9, 15:4, 15:1); Чехословакия — Польша 3:0 (15:3, 15:13, 15:5); Нидерланды — ФРГ 3:2 (8:15, 7:15, 15:13, 15:5, 15:11).
 30 сентября: Италия — Чехословакия 3:0 (15:11, 15:8, 15:4); ФРГ — Польша 3:0 (15:13, 15:13, 15:9); СССР — Нидерланды 3:1 (15:10, 15:4, 13:15, 15:2).

Группа В 
Гент 

 25 сентября: ГДР — Болгария 3:0 (15:11, 16:14, 15:9); Румыния — Бельгия 3:0 (15:9, 15:3, 15:9); Франция — Венгрия 3:2 (15:12, 15:10, 15:17, 11:15, 15:12).
 26 сентября: Болгария — Румыния 3:0 (15:7, 15:11, 15:7); Венгрия — Бельгия 3:0 (15:7, 15:13, 15:3); ГДР — Франция 3:0 (15:1, 15:8, 15:8).
 27 сентября: Болгария — Бельгия 3:0 (15:11, 15:2, 15:7); Франция — Румыния 3:0 (15:12, 15:6, 15:8); ГДР — Венгрия 3:0 (15:8, 15:6, 15:6).
 29 сентября: Болгария — Венгрия 3:0 (15:7, 15:9, 15:13); ГДР — Румыния 3:0 (15:2, 15:9, 15:10); Франция — Бельгия 3:0 (15:2, 15:6, 15:6).
 30 сентября: Болгария — Франция 3:0 (15:9, 15:3, 15:10); Румыния — Венгрия 3:1 (15:10, 15:10, 8:15, 15:5); ГДР — Бельгия 3:0 (15:4, 15:6, 15:6).

Плей-офф 
Гент/Одергем

Полуфинал за 1—4 места 
2 октября. Гент
 СССР — Болгария 3:0 (15:9, 15:6, 15:10)
 ГДР — Чехословакия 3:0 (15:9, 15:13, 15:2)

Полуфинал за 5—8 места 
2 октября. Одергем
 Италия — Франция 3:0 (15:10, 15:13, 15:6)
 Нидерланды — Румыния 3:2 (15:5, 10:15, 11:15, 15:13, 15:9)

Полуфинал за 9—12 места 
2 октября. Одергем
 Венгрия — Польша 3:0 (15:10, 15:6, 15:10)
 ФРГ — Бельгия 3:0 (15:9, 15:5, 15:8)

Матч за 11-е место 
3 октября. Одергем
 Польша — Бельгия 3:0 (15:6, 15:9, 15:11)

Матч за 9-е место 
3 октября. Одергем
 ФРГ — Венгрия 3:1 (15:4, 15:9, 13:15, 15:10)

Матч за 7-е место 
3 октября. Одергем
 Франция — Румыния 3:2 (15:12, 15:17, 15:10, 11:15, 15:12)

Матч за 5-е место 
3 октября. Одергем
 Нидерланды — Италия 3:1 (15:5, 15:12, 12:15, 15:13)

Матч за 3-е место 
3 октября. Гент
 Чехословакия — Болгария 3:0 (15:10, 15:10, 15:12)

Финал 
3 октября. Гент
 ГДР — СССР 3:2 (8:15, 15:9, 18:20, 15:9, 15:11)

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Ариане Радфан, Майке Арльт, Моника Бой, Грит Йенсен, Анке Линдеман, Дорте Штюдеман, Уте Ольденбург, Сусанне Ламе, Катрин Лангшвагер, Хайке Йенсен, Штеффи Шмидт, Катлин Бонат. Главный тренер — Зигфрид Кёлер.

 : Елена Волкова, Светлана Сафронова, Ирина Пархомчук, Валентина Огиенко, Елена Овчинникова, Диана Качалова, Марина Кумыш, Ольга Кривошеева, Ирина Горбатюк, Марина Кирьякова, Ирина Ильченко, Марина Никулина. Главный тренер — Владимир Паткин.

 : Даниэла Кунакова, Ева Досталова, Леона Голдемундова, Владимира Голубова, Станислава Кралова, Татьяна Кремпаска, Романа Кумпохова, Симона Манделова, Ивана Матейчикова, Павлина Шенолдова, Ева Трыкова, Люция Вацлавикова. Главный тренер — Йозеф Столаржик.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Люция Вацлавикова
 Лучшая нападающая:  Елена Волкова
 Лучшая связующая:  Дорте Штюдеман

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.
 
 

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
1987 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Бельгии
Сентябрь 1987 года
Октябрь 1987 года
Спорт в Бельгии в 1987 году
Чемпионаты Европы в 1987 году